Нин ( или ) — персонаж древнегреческой мифологии, царь Вавилонии, эпоним Ниневии.

Сын Бела, правнук Геракла. Согласно воззрениям греков, первым из азиатских царей начал вести войны с соседями и покорил их. В союзе с аравийцами на протяжении 17 лет завоевал Западную Азию, победив и убив царей Армении Барзана и Мидии Фарна. Затем пошёл войной на бактрийского царя Оксиарта, с двухмиллионной армией осадил её столицу Бактру. Убит своей женой Семирамидой. Согласно Юстину, умер своей смертью. Либо умер от стрелы при осаде города. Основал город Нин в Атурии (Ассирии). Сын Бела, считался современником Авраама. Правил 52 года. По Ктесию, умер в 2189 году до н. э. Согласно Платону, современник Троянской войны, Троя была частью его державы. Павел Орозий писал: «За 1300 лет до основания Рима царь ассирийский Нин, поднявшись с юга от Красного моря, на крайнем севере опустошил и покорил Эвксинский Понт», то есть Нин жил около 2050 года до н. э.

У его гробницы встречаются Пирам и Фисба. «Град Нина» упоминает Фокилид. Согласно античным историкам, на колеснице персидского царя размещались статуи Нина и Бела.

Около I века до н. э. стал героем так называемого «Романа о Нине».

Попытки идентификации 
Ряд историков, начиная с Кефалиона (ок. 120), полагал, что бактрийским царём, противником Нина, был не кто иной, как Зороастр, а вовсе не Оксиарт.

Впервые Нин был отождествлён с библейским Нимродом в «Климентинах». По мнению автора, именно он научил персов огнепоклонничеству. Согласное многим современным толкованиям ивритского текста книги Бытие 10, именно Нимрод, сын Хуша, основал Ниневию; другие переводы (например, Библия короля Якова) держатся соответствующего стиха Торы, где сказано, что основателем Ниневии был Ассур, сын Сима.

Историчность 
Расшифровка большого количества клинописных текстов позволила современным ассириологам воссоздать более точную историю Шумера, Аккада, Ассирии, Вавилонии и Халдеи. Имя Нина не встречается ни в одном из обширных списков царей, составленных в Месопотамии, и не упоминается в месопотамской литературе, поэтому наиболее вероятно, что Нин является выдумкой эллинистического времени, на создание образа которого повлияли сведения о жизни одного или нескольких действительно существовавших царей Ассирии, а также персонажей ассиро-вавилонской мифологии. Кроме того, библейский Нимрод тоже не зафиксирован нигде ни в ассирийской, вавилонской, аккадской или шумерской литературе, ни в списках царей, и он тоже считается многими учёными вымышленным лицом, на создание которого повлияли один или несколько реальных царей, прежде всего, вероятно, Тукульти-Нинурта I, который правил Среднеассирийской империей в XIII веке до н. э., или ассирийский бог войны Нинурта. Ассирийская царица Шаммурамат, напротив, является историческим лицом: она правила Новоассирийской империей в течение пяти лет после 811 года до н. э., будучи регентом при своём сыне Ададе-нирари III и женой Шамши-Адада V. По мнению некоторых исследователей, она могла запомниться благодаря тому, что впервые женщина оказалась во главе столь обширной империи. Согласно другому мнению, Шаммурамат является лишь тёзкой Семирамиды и не имеет к ней никакого отношения.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Ближний Восток в древнегреческой мифологии
Месопотамия в античной культуре
Эпонимы городов
Ассирия
Ассирийские правители